Lauro Savastano Fontoura (Monte Alegre de Minas, 1903 — Uberaba, 1977) foi um advogado, jornalista e político brasileiro.

Fez o curso secundário em Uberaba e bacharelou-se em Direito pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro. Foi diretor e redator da Gazeta dos Municípios, de Niterói.  Na sua volta a Uberaba, exerceu  a profissão de advogado, e outras  atividades como, por exemplo, secretário da Prefeitura no governo de Guilherme Ferreira.

Foi prefeito de Uberaba num período transitório (1946-1947), e redator do jornal Lavoura e Comércio . Foi Secretário do Diretório Municipal do Partido Social Democrático (PSD) e diretor e professor da Faculdade de Direito do Triângulo Mineiro e professor de Medicina Legal na Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro.Foi Advogado Geral do Estado de Minas Gerais, no período de 1955 a 1959 e Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Foi Membro da Academia de Letras do Triângulo Mineiro, cadeira nº 19.

Obras publicadas 
 Ciclo do Amor e da Vida, poesias
 Névoa, poesias
 Discursos e Conferências

Advogados de Minas Gerais
Jornalistas de Minas Gerais
Prefeitos de Uberaba
Naturais de Monte Alegre de Minas
Mortos em 1977